«Сторінки історії Носівки» — серія із двох книг, що вийшли в 1997—2003 роках.

Вихідні дані 
 Сторінки історії Носівки: до 850-річчя першої літописної згадки про місто / І. Буняк , А. Буняк , О. Комар. — Київ: «Бібліотека українця», 1997. — 60 сторінок.
 І. Я. Буняк, А. І. Буняк. Сторінки історії Носівки. Частина друга. — Ніжин: Аспект, 2003. — 129 сторінок.

Автори 
Початково роботу над підготовкою книг проводив директор Носівської районної бібліотеки Іван Якович Буняк. Однак книги побачили світ завдяки його синові, вчителю історії Носівської середньої школи № 1, згодом Носівської районної гімназії Анатолію Івановичу Буняку.

Частина перша 
Анотація:

«Історія Носівки — це історія багатовікової боротьби за свободу і незалежність свого народу. Жителі Носівки разом з тим відстоювали своє право на вільне і забезпечене життя. В часи революційних потрясінь вони не стояли осторінь революційної боротьби, а брали в ній активну участь. Історія Носівки ще мало досліджена, в ній ще багато білих плям. Але наша праця підтверджує, що її минуле дуже багате цікавими подіями. Сподіваємось, що ентузіасти краєзнавства виявлять ще багато відомостей з її історії. Тим більше, що архівні матеріали дотепер майже не досліджувались…»

Вміст:

У книзі описані історичні події, що відбувалися на території Носівки з найдавніших часів і до початку XX століття.

Досліджено походження назви міста, події в часи загарбання українських земель польсько-литовською державою, участь носівчан у повстанських війнах Павлюка і Острянина, а згодом Хмельницького. Приведені цікаві факти про носівського старосту Адама Кисіля, наказного полковника, пізніше наказного гетьмана Лівобережжя Степана Пободайла. Описане приведення носівчан під присягу на вірність Російській державі у 1654, зруйнування міста татарами і ляхами в 1662, матеріали перепису 1666 після приєднання до Росії.

Описані бунти носівських козаків у 1719 і 1735, зв'язок Носівки з Олексієм та Кирилом Розумовським, поневолення носівчан царським канцлером Олександром Безбородьком, пізніше нащадками зятя його брата Іллі — Кушелева-Безбородька, а згодом Мусіних-Пушкіних. Приведені матеріали перепису 1835 року. Описане становище носівчан після відміни кріпосного права. Цікавим є поділ Носівки на курені, що зберігався аж до 1930-х. Приводяться відомості про агітацію серед носівчан різночинцями та народниками, революційні події 1905—1907.

Містить 80 посилань на джерела.

Частина друга 
Анотація:

Друга частина книги «Сторінки історії Носівки» розкриває один з найтрагічніших періодів в історії України. Вона включає час громадянської війни, колективізації, голодомору, масових репресій і Другої світової війни. Всім хто цікавиться історією Носівки цього складного і жорстокого часу, варто прочитати цю книгу.

Вміст:

Книга містить три розділи:
 Носівка на початку XX століття (сторінки 3-40). Цей розділ уміщає також опис деяких подій XIX століття — вклад жителів Носівки у боротьбу з навалою Наполеона 1812, проводи домовини з тілом Тараса Шевченка в 1861, розвиток освіти.
 Носівка в період сталінського соціалізму (сторінки 41-69)
 Носівчани під час війни з нацистською Німеччиною (сторінки 70-129)

В книзі приведено 164 посилання на джерела.

Примітки

Посилання 
 

Книги про Носівку
Історія Носівського району
Книги з історії України
Книги про міста України